Юнис Кирва (, род. 20 мая 1984 года, Кения) — кенийско-бахрейнская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на длинные дистанции. Серебряный призёр Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в Пекине.

Биография и карьера 
В 2012 году она выиграла свой дебютный марафон, а затем финишировала второй в Амстердаме с личным рекордом — 2:21:41. Трижды побеждала в Нагойском марафоне (2015, 2016, 2017). Дважды приходила первой на Полумарафоне Гифу (2015, 2016)

Замужем, воспитывает дочь.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на длинные дистанции Кении
Бегуны на длинные дистанции Бахрейна
Марафонцы Кении
Марафонцы Бахрейна
Чемпионы Азиатских игр по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года